

Patronyme 

 Anne-Sophie Mutter (1963-), violoniste allemande. 
 André Mutter (1901-1973), résistant et homme politique français.
 Ingrid Mutter (1992-), athlète roumaine.
 Stefan Mutter (1956-), coureur cycliste suisse.

Autres 
 Mutter est un album du groupe Rammstein, ainsi que celui d'une chanson extraite de cet album, et sortie en single.
 Mutter est un gestionnaire de fenêtres pour l’environnement de bureau GNOME.
 Le Mütter Museum est un musée de la médecine, situé dans le quartier de Center City à Philadelphie.
 Mutters est une commune du District d'Innsbruck-Land, au Tyrol (Autriche), située au Sud de la ville d'Innsbruck.